Saint-Aubin-sur-Mer puede referirse a: 

 Saint-Aubin-sur-Mer, comuna francesa situada en Calvados.
 Saint-Aubin-sur-Mer, comuna francesa situada en Sena Marítimo.